Загрядский — фамилия; имеет женскую форму Загрядская.
 Загрядский, Вячеслав Алексеевич (род. 1949) — приднестровский государственный, политический и общественный деятель.
 Загрядский, Иван Иванович (1918—1986) — участник Великой Отечественной войны, командир 323-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка, Герой Советского Союза.